ITS Cup 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования прошли в Оломоуце, Чехия, с 15 по 21 июля, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Полона Херцог (№ 87 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Полона Херцог выигрывает 2й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре федерации.
 Катажина Питер уступает 3й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Рената Ворачова выигрывает 6й титул в сезоне и 49й за карьеру в туре федерации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 ITS Cup
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Чехия
Теннис
Июль 2013 года
2013